Список млекопитающих, обитающих на территории Белоруссии.

Териофауна страны включает 82 вида.

Обозначения охранного статуса МСОП:
  — виды на грани исчезновения (в критическом состоянии)
  — виды под угрозой исчезновения
  — уязвимые виды
  — виды, близкие к уязвимому положению
  — виды под наименьшей угрозой
  — виды, для оценки угрозы которым не хватает данных
  — виды, не представленные в Международной Красной книге

Список

Примечания 

Мл